Sirohi ist:

 eine Stadt in Indien, siehe Sirohi
 ein Distrikt in Indien, siehe Sirohi (Distrikt)
 ein ehemaliger Fürstenstaat, siehe Sirohi (Staat)